Tommi Mikael Vaiho, född 13 september 1988 i Järfälla församling, är en svensk fotbollsmålvakt som tillhör Djurgårdens IF i Allsvenskan.

Klubbkarriär
Säsongerna 2007–2009 var han Djurgårdens tredjemålvakt bakom Pa Dembo Tourray och Oskar Wahlström. Från och med säsongen 2010 var han lagets andremålvakt.

Under säsongen 2008 inledde Vaiho som tredjemålvakt i Djurgården och var på grund av skador på Pa Dembo Touray och Oskar Wahlström växelvis andremålvakt i de allsvenska trupperna under våren, för att senare under säsongen vara utlånad till Division 2 Norra Svealand-laget IK Frej och därefter under säsongen 2009 till det Superettan-spelande laget Vasalunds IF.

Inför säsongen 2010 lämnade Djurgårdens andrekeeper Oskar Wahlström laget utan att någon ersättare togs in, samtidigt som Vaiho inte lånades ut. Därmed hade Vaiho tagit klivet från tredje- till andrekeeper i Djurgården. Redan i den första matchen i Allsvenskan 2010 – borta mot BK Häcken på Borås Arena – fick Vaiho ersätta förstemålvakten Pa Dembo Touray.

Säsongen 2011 blev det bara speltid i 2 allsvenska matcher efter att Pa Dembo Touray fått rött kort i hemmamatchen mot Malmö FF samt 1 matchs avstängning. Inför säsongen 2012 lämnade Touray Djurgården och ersattes med Kasper Jensen. Efter de 11 första allsvenska matcherna 2012 hade Jensen stått i de 5 första matcherna medan Vaiho stod i de 6 följande. Inför säsongen 2013 lämnade han Djurgården för spel i GAIS. I GAIS, åren 2013-2015, har han stått alla matcher utom en (avstängd).

Torsdagen den 8 december 2016 stod det klart att Vaiho återvände till Djurgårdens IF, där han skrev på ett treårskontrakt.

Vaiho lånades ut till IK Sirius i januari 2022.

Meriter
 3 Pojklandskamper
 SM-guld med Djurgårdens U21. (källa)
SM-guld med Djurgården (2019). (källa)
Cupguld med Djurgården (2018)

Statistik

Klubblag

Landslag

Källor

Externa länkar

 Tommi Vaiho på elitefootball
 Spelarinfo hos dif.se
 Spelarinfo hos Vasalunds IF
 Statistik från IK Frej (för 2008)

Svenska fotbollsspelare
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Spelare i Vasalunds IF
Spelare i Gais
Spelare i IK Sirius FK
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Superettan
Födda 1988
Levande personer
Män
Personer från Järfälla
Svenska mästare i fotboll